Droga ekspresowa R7 (Czechy)
 Droga ekspresowa R7 (Słowacja)